Тарла́н Муса́ оглы́ Ахме́дов (; ) — азербайджанский футболист, тренер. Амплуа — нападающий, защитник.

Биография 
Выступал за азербайджанские клубы «Термист» (Баку), «Нефтчи» (Баку), «Туран» (Товуз), «Карабах» (Агдам), «Шафа» (Баку).

В 90-е годы выступал в составе российских клубов «Терек» (Грозный), «Анжи» (Махачкала).

В 2000 году перешёл в воронежский «Факел», где уже играл его соотечественник Гурбан Гурбанов. Однако дела в новом клубе не заладились, и по ходу сезона Ахмедов покинул клуб.

Сезон 2000/01 провёл в «Нефтчи». 18 октября 2001 года был отчислен из «Нефтчи» из-за конфликта с главным тренером команды Казбеком Туевым. Вскоре стал выступать за клуб «Шафа».

Не имея возможности в сезоне 2002/03 играть на родине, принял приглашение иранской команды высшей лиги «Эстегляль». В 2003 перешёл в луцкую «Волынь», где за сезон отыграл 22 матча в высшей лиге Украины. Партнёрами Ахмедова в новом клубе были его соотечественники Камал Гулиев и Фаррух Исмайлов.

В 2004 году, по окончании контракта с «Волынью», вернулся в Азербайджан, в клуб «Карабах-Азерсун».

В 2004—2006 годах играл за «Карван» (Евлах). Помог клубу дважды занимать призовое место в чемпионате Азербайджана.

В 2006—2009 годах играл за клуб азербайджанской премьер-лиги «Олимпик-Шувалан», был капитаном команды.

В 2008 году, будучи ещё действующим игроком, получил тренерскую лицензию категории «В».

В 2009 году принял решение о завершении карьеры футболиста, приступив при этом к тренерской деятельности.

С июня 2009 года работал помощником главного тренера клуба «Хазар-Ленкорань» Агасалима Мирджавадова. По окончании сезона 2009/10 покинул клуб по семейным обстоятельствам.

С 2011 года — помощник главного тренера в клубе «Нефтчи» (Баку).

Сборная Азербайджана 
С 1992 по 2005 год защищал цвета национальной сборной Азербайджана. Дебютировал в самом первом матче сборной, в игре против сборной Грузии, 19 сентября 1992 года в Гурджаани.

Последний раз в составе сборной сыграл 7 сентября 2005 года в Баку в отборочном матче чемпионата мира с командой Австрии.

Неоднократно назначался капитаном сборной.

Достижения

Личные 
 «Лучший футболист Азербайджана» 1999 (по версии газеты «Футбол+»)

Командные

Чемпионат 
 Серебряный призёр чемпионата Азербайджана: 1993/94 (в составе «Карабаха»), 2005/06 (в составе «Карвана»), 2007/08 (в составе «Олимпика»)
 Бронзовый призёр чемпионата Азербайджана: 1992 (в составе «Турана»), 1998/99, 1999/2000 (в составе «Нефтчи»), 2004/05 (в составе «Карвана»)

Кубок 
 Обладатель Кубка Азербайджана: 1993 (в составе «Карабаха»)

Сборные 
 Чемпион Европы 1990 в составе юниорской сборной СССР (U-18)

Примечания

Ссылки 
 «Xəzər-Lənkəran»ın məşqçilər korpusu
 Tarlan Akhmedov — International Appearances, www.rsssf.com
 «Legionerlər bir növ muzdlu qatillərdir…» 

Футболисты СССР
Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Термист»
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Туран» Товуз
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК Ю-18
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Шафа»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Эстегляль»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Карван»
Игроки ФК «Шувелян»
Футбольные тренеры Азербайджана
Тренеры ФК «Шувелян»
Тренеры ФК «Нефтчи» Баку
Тренеры ФК «Шамахы»